Geografia:
Estats Units:
Callaway (Florida)
Callaway (Maryland)
Callaway (Kentucky)
Callaway (Minnesota)
Callaway (Nebraska)
Callaway (Virgínia)
Comtat de Callaway (Kentucky)
Comtat de Callaway (Missouri)
Callaway Nuclear Generating Station, central nuclear localitzada al Comtat de Callaway (Missouri)
Callaway Township (Minnesota)
 Persones:
Mickey Callaway, jugador professional de beisbol
 Thomas Calloway, més conegut per l'àlies Cee Lo Green, un artista hip-hop
 Altres:
Callaway Cars, enginyeria d'automòbils
Callaway Golf Company, companyia estatunidenca productora de materials esportius relacionats amb el golf